Typ 77 steht für:

 Norinco Typ 77, chinesische Handfeuerwaffe
 Peugeot Typ 77, Automodell von Peugeot
 Typ 77 Maschinenpistole, eine taiwanesische Waffe

Abkürzung